Михаил Врангель
 Врангель, Михаил Александрович (1886—1963) — городской архитектор Севастополя (1922—1938).
 Врангель, Михаил Егорович (1836—1899) — генерал-лейтенант, губернатор Плоцкой губернии и Лифляндии.